ciśnienie śródczaszkowe
 cholestaza ciężarnych
 Insane Clown Posse
 ICP-81
 Internet Cache Protocol
 ICP – algorytm
 ICP – indukcyjnie wzbudzana plazma